Плакодо́нты  — отряд вымерших водных пресмыкающихся из надотряда завроптеригий, живших во времена триасового периода ( назад), чьи ископаемые остатки находят на территории Евразии и Африки. Имели перепончатые лапы и длинный плоский хвост.

Образ жизни 
Плакодонты не являлись полностью водными животными, в некоторых отношениях они были более приспособлены к жизни на суше, однако, по всей видимости, существенную часть времени проводили в тёплых водах прибрежной полосы. По некоторым представлениям плакодонты являются первыми пресмыкающимися, перебравшимися в воду около 247 млн лет назад. Их рацион составляли разнообразные моллюски и ракообразные, которых они отрывали от морского дна (в этом им помогали ковшевидные челюсти, снабжённые мощными мышцами, и шесть конических острых передних зубов). А 14 тупых, плоских коренных зубов позволяли перемалывать раковины, превращая их в кашицу. Длинный хвост помогал проталкивать под водой тело. Длина — 2 метра.

Вымирание плакодонтов 
Плакодонты вымерли, вероятно, примерно 200 миллионов лет назад вместе с другими животными, исчезнувшими во время наступившего тогда массового вымирания. По одной теории это вымирание произошло из-за широкого распространения динозавров, по другой — из-за перехода от обильных осадков к гораздо более засушливому климату.

Систематика

Филогения 
Ниже приведена кладограмма, демонстрирующая один из вариантов внешней филогении плакодонтов, составленная на основе филогенетического анализа Ли 2013 года:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на июнь 2020 года к отряду относят следующие вымершие таксоны до рода включительно:

 Роды incertae sedis
 Род 
 Род 
 Род 
 Семейство Paraplacodontidae
 Род 
 Надсемейство 
 Семейство Placodontidae
 Род 
 Подотряд Henodontida
 Семейство 
 Род 
 Род 
 Подотряд 
 Род 
 Род 
 Семейство  (или в кладе Placochelyida)
 Род 
 Род 
 Род 
 Клада Cyamodontida
 Род  (или в семействе Henodontidae)
 Семейство 
 Род 
 Род 
 Клада Placochelyida
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 

К плакодонтам также относят сомнительный (nomen dubium) вид .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Каталог статей.

 
†
Пресмыкающиеся триасового периода